

Persone
Alberto Cencelli, politico italiano, senatore del regno e figlio di Giuseppe Cencelli (1860-1924)
Giuseppe Cencelli, politico italiano e senatore del regno  (1819-1899)
Massimiliano Cencelli, politico italiano, esponente della DC e autore del "Manuale Cencelli" (1936 – )
Valentino Orsolini Cencelli, politico italiano, fascista, figlio di Alberto Cencelli (1898-1971)

Altro
Manuale Cencelli